Bias steht für:

 Bias (Elektronik), konstante Größe, die einem Nutzsignal überlagert wird
 Bias, systematische Über- oder Unterschätzung einer nicht erwartungstreuen Schätzfunktion, siehe Verzerrung einer Schätzfunktion
 Bias, Verrechnungsgröße bei Fließkommazahlen, siehe Gleitkommazahl #Darstellung des Exponentenvorzeichens mit oder ohne Bias
 Bias, zusätzliches Neuron in einem neuronalen Netz, siehe Künstliches Neuron #Bias
 Bias, Vormagnetisierung, siehe Tonband #Vormagnetisierung
 Bias, Namensbestandteil von Diagonalreifen, siehe Motorradreifen #Reifenbauarten
 Bias, Name der monotypischen Gattung des Haubenvanga, einer Vogelart aus der Familie der Vangawürger

griechische Mythologie:
 Bias (Sohn des Amythaon), Bruder des Melampus
 Bias (Sohn des Melampus)
 Bias (Sohn des Priamos)
 Bias (Megara), König von Megara, Bruder des Pylas
 Bias (Feldherr des Nestor) im Trojanischen Krieg
 Bias (Feldherr des Menestheus) im Trojanischen Krieg

Antike:
 Bias (Lakedaimonier), Anführer der Lakedaimonier gegen Iphikrates von Athen
 Bias von Priene (um 590–um 530 v. Chr.), einer der sieben Weisen in der griechischen Antike

Geografie:
 Bias (Zerbst), Ortsteil der Stadt Zerbst/Anhalt, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Sachsen-Anhalt
 Bias (Landes), Kommune im Département Landes, Frankreich
 Bias (Lot-et-Garonne), Kommune im Département Lot-et-Garonne, Frankreich
 Bias (Fluss), in der griechischen Region Messenien

Bias ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Bias (1876–1945), deutscher Politiker (SPD)
 Esperança Bias (* 1958), mosambikanische Politikerin
 José Francisco Bias Fortes (1891–1971), brasilianischer Politiker
 Len Bias (1963–1986), US-amerikanischer Basketballspieler
 Tiffany Bias (* 1992), US-amerikanische Basketballspielerin 

BIAS steht für:
 Belgian International Air Services, ehemalige belgische Fluggesellschaft
 Bremer Institut für angewandte Strahltechnik, Forschungsinstitut für Laser-Technologie

Siehe auch:
 Gender Bias (geschlechtsbezogener Verzerrungseffekt)
 Liste kognitiver Verzerrungen

Abkürzung